Et frikort er et skattekort til dem, der ikke tjener så meget. Alle kan nemlig tjene et bestemt beløb, uden at skulle betale skat. Af frikortet fremgår hvor meget man må tjene i løbet af året, før man skal betale skat. Hvis man kommer til at tjene mere, skal man have et rigtigt skattekort. I 2015 måtte man tjene 15.600 kroner, hvis man var under 18 år, og 82.400 kroner, hvis man var over 18 år, før man skulle betale skat. Selv om man har et frikort, skal man betale arbejdsmarkedsbidrag. Frikortet og skattekortet er personligt og må ikke bruges af andre. Disse ændringer er foretaget efter 1. marts 2016.

Eksterne kilder og henvisninger
Skat.dk 

Skat